LD har flere betydninger:
 LaserDisc – forældet disk-format
 Lønmodtagernes Dyrtidsfond – offentlig forvaltnings-organisation
 LD50 – toksilogisk udtryk for grad af giftig dosis
 LDAP – protokol for fælles brugeroplysninger
 LDG – glasart
 LDP – Linux relateret dokumentation
 LDR – elektronisk lysafhængig modstand